Garfield Originals este o serie scurtă de animație 2D bazată pe benzile desenate Garfield create de Jim Davis. Premiera a fost în Franța pe France 3 și Okoo. Prima jumătate a serialului a fost lansată pe 6 decembrie 2019, iar a doua jumătate a fost lansată pe 17 iunie 2020.

Personaje
 Garfield
 Odie
 Jon Arbuckle
 Dr. Liz Sherman
 Nermal
 Arlene
 Pookie
 Șoarecele
 Poștașul Herman
 Câine purpuriu

Episoade

Legături externe
 

Seriale de televiziune din 2019
Seriale de animație
Nickelodeon
Desene animate